Zagut ist ein Einschlagkrater im durch zahlreiche Einschläge zerfurchten südöstlichen Quadranten des Erdmondes. Er liegt zwischen den Kratern Wilkins im Nordwesten, Celsius im Südwesten, Rabbi Levi im Südosten und Lindenau im Osten.

Der Kraterrand von Zagut ist unregelmäßig und abgetragen, besonders im Norden und Osten. Der östliche Kraterrand wird von dem Satellitenkrater 'Zagut E' überlagert. Das Kraterinnere ist relativ eben und der Kratermittelpunkt wird anstelle eines Zentralberges durch den Krater 'Zagut A' eingenommen.

Weblinks 
 
 Krater Zagut im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"

Einschlagkrater (Mond)